Ragdoll o Rag Doll ("bambola di pezza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Rag Doll – film del 1961 diretto da Lance Comfort
 Ragdoll – film del 1999 diretto da Ted Nicolaou

Fumetto 
 Rag Doll – criminale dell'universo della DC Comics

Musica 
 Rag Doll – singolo dei The Four Seasons del 1964
 Rag Doll – singolo degli Aerosmith del 1988, dall'album Permanent Vacation
 Ragdoll – traccia dell'album Bittersweet World di Ashlee Simpson del 2008
Rag Doll Physics – traccia dell’album ‘’The Butcher's Ballroom’’  del gruppo svedese Diablo Swing Orchestra del 2006.

Videogiochi 
 Fisica ragdoll – motore che simula la fisica all'interno dei videogiochi

Zoologia 
 Ragdoll – razza felina